walidacja (geriatria)
 walidacja (psychologia)
 walidacja (psychometria) – metoda stosowana podczas tworzenia narzędzi psychologicznych
 walidacja (rynek pracy) 
 walidacja (system kwalifikacji)
 walidacja (technika)